Angelokastro kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Angelókastro (ort i Grekland, Västra Grekland), Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Angelókastro (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 

Robotskapade Greklandförgreningar